Калем может означать:

 Калем (остров) — остров.
 Калем (Гоа) — населенный пункт в Южном районе штата Гоа, Индия.
 Kalem () — американская киностудия, основанная в 1907 году.